Кратер Герасимович () — древний большой ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны. Название присвоено в честь советского астронома Бориса Петровича Герасимовича (1889—1937) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратеры Стрёмгрен и Пален на западе; кратер Белопольский на северо-западе; кратер Узо на севере; кратер Шалонж на востоке-северо-востоке; кратер Эллерман на юго-востоке, а также кратер Коноплёв на юге. На востоке от кратера располагается Море Восточное. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 90,2 км, глубина 2,8 км.

Кратер значительно разрушен за время своего существования, вал перекрыт многими кратерами различного размера, северо-восточная часть вала перекрыта сателлитным кратером Герасимович D (см. ниже), южную часть вала пересекает извилистая долина. Средняя высота вала кратера над окружающей местностью 1400 м, объем кратера составляет приблизительно 7000 км³. Дно чаши кратера пересеченное, без приметных структур.

С кратером Герасимович ассоциируется вихреподобная структура площадью около 10.000 кв.км

Сателлитные кратеры 

 Образование сателлитного кратера Герасимович R относится к позднеимбрийскому периоду.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны.
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны